Verrone ima više značenja:
 Verrone, Biella
 Verrone, Genoa